Syagrus est un genre de palmier appartenant à la famille des Arécacées.
 Syagros ou Syagrus est un poète semi-légendaire de la Grèce antique.